Schloss Laudenbach steht für:
* Schloss Laudenbach (Karlstadt), in Laudenbach bei Karlstadt im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Schloss Laudenbach (Unterfranken), in Laudenbach im unterfränkischen Landkreis Miltenberg, Bayern
 Schloss Laudenbach (Weikersheim), in Laudenbach bei Weikersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
Siehe auch:
 Burgruine Laudenbach
 Laudenbach